Juegos Olímpicos de Tokio puede referirse a:
 Juegos Olímpicos de 1940, Juegos de la XII Olimpiada. Otorgados a Tokio, pero después transferidos a Helsinki debido al inicio de la Segunda guerra sino-japonesa. Finalmente estos juegos XII fueron suspendidos por causa de la Segunda guerra mundial.
Juegos Olímpicos de Tokio 1964, Juegos de la XVIII Olimpiada.